Les Irish Book Awards (de leur nom complet Bord Gáis Energy Irish Book Awards) sont des prix littéraires attribués chaque année en Irlande depuis 2006. Ils sont remis à des ouvrages et à des auteurs de différentes catégories. La plupart de ces prix sont décernés par l'Irish Literary Academy, et deux sont votés par des lecteurs.

Liste des prix 
 Hughes & Hughes Irish Novel of the Year
 Argosy Irish Non-Fiction Book of the Year
 Specsavers Irish Children's Book of the Year 
 Sunday Independent Best Irish Newcomer of the Year
 International Education Services Best Irish-Published Book of the Year
 Irish Sports Book of the Year
 John Murray Show Listeners' Choice Award (décerné par les lecteurs)
 Eason Irish Popular Fiction Book of the Year (décerné par les lecteurs)
 Ireland AM Crime Fiction Book of the Year
 Bob Hughes Lifetime Achievement Award in Irish Literature (ou Lifetime Achievement in Literary Ireland Award)
 Bord Gáis Energy Irish Bookshop of the Year Award (depuis 2011)

Lauréats

2000–2005 (Hughes & Hughes Award / Irish Novel) 
 2000 :
 2001 :
 2002 :
 2003 : That They May Face the Rising Sun de John McGahern
 2004 : Dancer de Colum McCann
 2005 : Havoc in its Third Year de Ronan Bennett

2006 
 Irish Novel : The Sea de John Banville
 Irish Non-Fiction Book : In the Dark Room de Brian Dillon
 Irish Children's Book : The New Policeman de Kate Thompson

2007 
 Irish Novel : Winterwood de Patrick McCabe
 Irish Non-Fiction Book : Connemara: Listening to the Wind de Tim Robinson
 Irish Children's Book – junior : The Incredible Book Eating Boy d'Oliver Jeffers
 Irish Children's Book – senior : The Boy in the Striped Pyjamas de John Boyne
 Best Irish Newcomer : The Goddess Guide de Gisele Scanlon
 Irish-Published Book : Lifelines: New and Collected ed. par Niall McMonagle
 Irish Sports Book : Back from the Brink de Paul McGrath
 Listener's Choice : The Boy in the Striped Pyjamas de John Boyne
 Irish Popular Fiction Book : Should Have Got Off at Sydney Parade de Ross O'Carroll-Kelly

2008 
 Irish Novel : The Gatherin] by Anne Enright
 Irish Non-Fiction Book : Judging Dev by Diarmaid Ferriter
 Irish Children's Book – junior : The Story of Ireland by 
 Irish Children's Book – senior : Wilderness by Roddy Doyle
 Best Irish Newcomer : With My Lazy Eye by Julia Kelly
 Irish-Published Book : Judging Dev by Diarmaid Ferriter
 Irish Sports Book : Trevor Brennan: Heart and Soul by Trevor Brennan with Gerry Thornley
 Listener's Choice : Judging Dev by Diarmaid Ferriter 
 Irish Popular Fiction Book : Take A Look at Me Now by Anita Notaro
 Lifetime Achievement : William Trevor

2009 
 Irish Novel : The Secret Scripture by Sebastian Barry
 Irish Non-Fiction Book : Stepping Stones by Seamus Heaney and Dennis O'Driscoll
 Irish Children's Book – junior : Before You Sleep by Benji Bennett
 Irish Children's Book – senior : Skulduggery Pleasant: Playing With Fire by Derek Landy
 Best Irish Newcomer : Confessions of a Fallen Angel by Ronan O'Brien
 Irish-Published Book : The Parish by Alice Taylor
 Irish Sports Book : Ronan O'Gara, My Autobiography by Ronan O'Gara
 Listener's Choice : The Secret Scripture by Sebastian Barry
 Irish Popular Fiction Book : This Charming Man by Marian Keyes
 Irish Crime Fiction Award : Blood Runs Cold by Alex Barclay
 Lifetime Achievement : Edna O'Brien

2010 
Sources.
 Irish Novel : Room by Emma Donoghue
 Irish Non-Fiction Book : A Coward If I Return, a Hero If I Fall by Neil Richardson
 Irish Children's Book – junior : On the Road with Mavis and Marge by Niamh Sharkey
 Irish Children's Book – senior : Skulduggery Pleasant: Mortal Coil by Derek Landy
 Best Irish Newcomer : JFK in Ireland by Ryan Tubridy
 Irish-Published Book : Good Mood Food by Donal Skehan
 Irish Sports Book : A Football Man: My Autobiography by John Giles
 Listener's Choice : Come What May: The Autobiography by Donal Óg Cusack
 Irish Popular Fiction Book : The Oh My God Delusion by Ross O'Carroll-Kelly
 Irish Crime Fiction Award : Dark Times in the City by Gene Kerrigan
 Lifetime Achievement : Maeve Binchy

2011 
Sources.
 Irish Novel : Mistaken by Neil Jordan
 Irish Non-Fiction Book : Easy Meals by Rachel Allen
 Irish Children's Book – junior : The Lonely Beast by Chris Judge
 Irish Children's Book – senior : The Real Rebecca by Anna Carey
 Best Irish Newcomer : Solace by Belinda McKeon
 Irish-Published Book : Connemara: A Little Gaelic Kingdom by Tim Robinson
 Irish Sports Book : Inside the Peloton by Nicolas Roche
 Listeners' Choice : How to be a Woman by Caitlin Moran
 Irish Popular Fiction Book : All For You by Sheila O'Flanagan
 Irish Crime Fiction Award : Bloodland by Alan Glynn
 Irish Bookshop of the Year : Crannóg Bookshop, Cavan Town
 Lifetime Achievement : Seamus Heaney

2012 
Sources.
 Irish Novel: Ancient Light, by John Banville
 Irish Non-Fiction Book: Country Girl by Edna O'Brien
 Irish Children's Book – Junior: This Moose Belongs to Me by Oliver Jeffers
 Irish Children's Book – Senior: Artemis Fowl: The Last Guardian, by Eoin Colfer (Le Dernier Gardien)
 Best Irish Newcomer: The Spinning Heart, by Donal Ryan
 Irish-Published Book: Atlas of the Great Irish Famine, by John Crowley, William J. Smyth and Mike Murphy
 Irish Sports Book: My Olympic Dream, by Katie Taylor
 Listeners' Choice: Just Mary: My Memoir, by Mary O'Rourke
 Irish Popular Fiction Book: A Week in Winter, by Maeve Binchy
 Irish Crime Fiction Award: Broken Harbour, by Tana French
 Cookbook Award: Eat Like an Italian, by Catherine Fulvio
 Irish Bookshop: Bridge Street Books, Wicklow
 Lifetime Achievement: Jennifer Johnston

2013 
Sources.

 Non-Fiction Book of the Year award: Staring at Lakes by Michael Harding
 Novel of the Year: The Guts by Roddy Doyle
 Bob Hughes Lifetime Achievement Award: John Banville
 John Murray Show Listeners' Choice award: Staring at Lakes by Michael Harding
 Popular Fiction Book of the Year: Downturn Abbey by Ross O'Carroll-Kelly
 Newcomer of the Year: Niamh Boyce for The Herbalist
 Crime Fiction Book of the Year: The Doll's House by Louise Phillips
 Best Irish Published Book of the Year: A History of Ireland in 100 Objects by Fintan O'Toole
 Senior Children's Book of the Year: Skulduggery Pleasant: Last Stand of Dead Men by Derek Landy
 Junior Children's Book of the Year : When You Were Born by Benji Bennett
 Sports Book of the Year: Seven Deadly Sins by David Walsh
 Short Story of the Year: The Things We Lose The Things We Leave Behind by Billy O'Callaghan
 Cookbook of the Year: 30 Years of Ballymaloe by Darina Allen
 Bookshop of the Year: The Clifden Bookshop, Clifden, County Galway

2014 

 Senior Children's Book of the Year : Moone Boy by Chris O’Dowd & Nick V. Murphy
 Junior Children's Book of the Year : Shh! We Have a Plan (Chut ! On a un plan) de Chris Haughton

2015  

 Senior Children's Book of the Year : Asking For It by by Louise O’Neill
 Junior Children's Book of the Year : Imaginary Fred (Mon ami Fred) by Eoin Colfer, illustrations de Oliver Jeffers

2016 

 Senior Children's Book of the Year : Knights of the Borrowed Dark by Dave Rudden
 Junior Children's Book of the Year : Pigín of Howth by Kathleen Watkins, illustrated by Margaret Anne Suggs

2017 

 Senior Children's Book of the Year : Stand by Me by Judi Curtin
 Junior Children's Book of the Year: A Sailor Went to Sea, Sea, Sea by Sarah Webb, illustrated by Steve McCarthy

2018 

 Senior Children's Book of the Year :Blazing a Trail by Sarah Webb and Lauren O’Neill
 Junior Children's Book of the Year : The President’s Cat  by Peter Donnelly

2019 

 Senior Children's Book of the Year : Shooting for the Stars by Norah Patten, illustrated by Jennifer Farley
 Junior Children's Book of the Year : 123 Ireland!  by Aoife Dooley

2020 

 Senior Children's Book of the Year : Break the Mould by Sinéad Burke, illustrated by Natalie Byrne
 Junior Children's Book of the Year : The Great Irish Farm Book by Darragh McCullough, illustrated by Sally Caulwell

2021 

 Novel of the year : Beautiful World, Where Are You by Sally Rooney
 Crime Fiction Book of the Year : 56 Days by Catherine Ryan Howard
 Non-Fiction Book of the Year : We Don’t Know Ourselves: A Personal History of Ireland Since 1958 by Fintan O’Toole
 Popular Fiction Book of the Year : Aisling and the City by Emer McLysaght and Sarah Breen
 Teen and Young Adult Book of the Year : The New Girl by Sinead Moriarty
 RTÉ Audience Choice Award : Your One Wild And Precious Life by Maureen Gaffney
 Author of the Year : Marian Keyes
 Short Story of the Year : Little Lives by Deirdre Sullivan
 Irish Poem of the Year : Longboat at Portaferry by Siobhan Campbell
 Irish Language Book of the Year : Madame Lazare by Tadgh Mac Dhonnagain

 Senior Children's Book of the Year : The Summer I Robbed a Bank by David O’Doherty, illustrated by Chris Judge
 Junior Children's Book of the Year : A Hug for You by David King, illustrated by Rhiannon Archard

Références

Liens externes 
 Irish Book Awards

Prix littéraire en Irlande